Luuk (Sulu), een gemeente in de Filipijnse provincie Sulu
 Lucas (voornaam)